Stirton kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Howard Stirton
 James Stirton

Robotskapade auktorsförkortningar